Die Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Essex County in Massachusetts führt alle Bauwerke, National Historic Landmarks und historischen Stätten im Essex County auf, die in das National Register of Historic Places aufgenommen wurden.

Aufgrund der Vielzahl der vorhandenen Einträge gibt es für die Städte Andover, Gloucester, Ipswich, Lawrence, Lynn, Methuen und Salem eigene Listen:
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places in Andover (Massachusetts), 51 Einträge
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places in Gloucester (Massachusetts), 33 Einträge
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places in Ipswich (Massachusetts), 31 Einträge
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places in Lawrence (Massachusetts), 24 Einträge
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places in Lynn (Massachusetts), 28 Einträge
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places in Methuen (Massachusetts), 45 Einträge
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places in Salem (Massachusetts), 46 Einträge

Zwei Einträge befinden sich sowohl auf den Stadtgebieten von Methuen und Lawrence, ein weiterer Eintrag bezieht sich sowohl auf Lynn als auch auf Nahant. Diese Einträge sind dementsprechend in allen zutreffenden Listen – und damit mehrfach – aufgeführt.

Legende

Aktuelle Einträge 

|}

Siehe auch 
 Liste der National Historic Landmarks in Massachusetts
 National Register of Historic Places in Massachusetts

Weblinks

Einzelnachweise 

Essex County
!National Register